An Long (Bình Dương)
 An Long (Đồng Tháp)